Vachey peut désigner :
 Daniel Vachey (1904-1991), horloger français ;
 Philippe Vachey,  compositeur français.